Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população na Contagem da População - 2007 incluindo os distritos, que abrangeu somente os municípios com menos de 150.000 habitantes. Para os mais populosos a população é estimada pelo IBGE.

Populacao
2007